Sherlock Holmes est le nom de plusieurs séries télévisées :
Sherlock Holmes, série télévisée britannique en 6 épisodes, diffusée en 1951 ;
Sherlock Holmes, série télévisée américaine en 39 épisodes, diffusée entre 1954 et 1955 ;
Sherlock Holmes, série télévisée britannique en 29 épisodes, diffusés entre 1964 et 1968 ;
Sherlock Holmes, série télévisée britannique en 36 épisodes et 5 téléfilms, diffusés entre 1984 et 1994 ;
Sherlock Holmes, série télévisée d'animation italo-japonaise, diffusée de 1984 à 1985 ;
 Sherlock Holmes (Шерлок Холмс), série télévisée russe en 16 épisodes, sortie en 2013.

Autres séries télévisées ayant Sherlock Holmes comme personnage principal :
Les Rivaux de Sherlock Holmes, série télévisée britannique, diffusée de 1971 à 1973 ;
Sherlock, série télévisée britannique, diffusée à partir de 2010 ;
Elementary, série télévisée américaine, diffusée à partir de 2012.

Voir aussi
Sherlock Holmes
:en:Category:Sherlock Holmes television series

Homonymie de titre